Khrustalyov-Nosar ou Georgy Nosar (1877-1918), também conhecido como Pyotr Khrustalyov (em ) foi o presidente do primeiro soviete da Revoluçao Russa de 1905.

Personalidades das revoluções russas
Socialistas